CART sezona 1994 je bila sedemnajsta sezona serije CART, ki je potekala med 20. marcem in 9. oktobrom 1994. Naslov prvaka je osvojil Al Unser, Jr.

Dirkači in moštva

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači

Pokal narodov 

1994 v športu
1994